Баранце́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Баранцевич, Зоя Фёдоровна (1896—1953) — русская и советская киноактриса. Звезда немого кино. Сценарист, литератор.
 Баранцевич, Евгений Маврикиевич (?—1917) — судебный следователь, общественный деятель, писатель.
 Баранцевич, Казимир Станиславович (1851—1927) — прозаик, драматург, поэт.

Примечания